Die Basketball-Europameisterschaft 2015 (offiziell: EuroBasket 2015) war die 39. Auflage dieses Turniers. Sie fand vom 5.–20. September in Deutschland, Frankreich, Kroatien und Lettland statt. Zunächst war die Ukraine als Ausrichter bestimmt worden, nach den militärischen Unruhen in diesem Land wurde das Turnier jedoch neu vergeben.

Bei der Basketball-Europameisterschaft handelt es sich um einen alle zwei Jahre ausgetragenen Basketballwettbewerb zwischen europäischen Nationalmannschaften, der durch die in München ansässige FIBA Europa, dem Europäischen Basketballverband, organisiert wird.

Vergabe der Ausrichtung 
Zunächst gab es zwei Bewerbungen um die Ausrichtung der Europameisterschaft 2015, die Ukraine sowie eine gemeinsame Bewerbung von Deutschland, Frankreich, Italien und Kroatien. Kurz vor Bekanntgabe der Entscheidung durch die FIBA Europa Mitte Dezember 2011 zog die Gemeinschaftsbewerbung diese jedoch zurück. Als Grund wurden unüberbrückbare Differenzen mit dem Kontinentalverband angegeben, der kurzfristig die Bewerbekriterien änderte und u. a. eine feste Sponsorenzusage in Höhe von vier Millionen Euro forderte. Folglich blieb die Ukraine als einziger Bewerber übrig, die dann auch am 18. Dezember 2011 den Zuschlag erhielt.

Aufgrund der instabilen politischen Verhältnisse in der Ukraine, die bereits im November 2013 einsetzten, gab die FIBA Europa am 26. Februar 2014 bekannt, über die Ausrichtung der Europameisterschaft zu „diskutieren“ und entschied schließlich am 13. Juni 2014 der Ukraine die Ausrichtung zu entziehen.

Im August 2014 bewarben sich acht Nationen, namentlich Kroatien, Finnland, Israel, Lettland, Polen, Frankreich, die Türkei und Deutschland um die Neuvergabe der Ausrichtung. Möglich waren Bewerbungen für eine Gruppe der Gruppenphase, eine Gruppe der Zwischenrunde und die Finalrunde, die Finalrunde oder das ganze Turnier. Am 8. September 2014 gab die FIBA Europa bekannt, dass erstmals eine Europameisterschaft in mehreren Ländern ausgetragen wird. Die Vorrunden finden in Deutschland, Frankreich, Kroatien und Lettland statt. Die Finalrunde wird in Frankreich gespielt.

Austragungsorte 
Die Gruppenspiele wurden in Berlin, Montpellier, Zagreb und Riga ausgetragen. Die Spiele der zweiten Runde sowie der Finalrunde im K.-o.-System wurden im Stade Pierre-Mauroy in Lille stattfinden.

Teilnehmer 
Bereits für die Europameisterschaft qualifiziert waren zunächst diejenigen Teams, die für die Basketball-Weltmeisterschaft 2014 in Spanien qualifiziert waren. Das sind die Teams, die bei der Basketball-Europameisterschaft 2013 die Plätze 1 bis 7 belegten. Zudem vergab die FIBA als Ausrichter der Weltmeisterschaft drei von vier Wildcards an europäische Teams. Für eine solche Wildcard hatte sich auch Deutschland beworben, die Bewerbung aber zurückgezogen, nachdem bekannt wurde, dass für eine erfolgreiche Bewerbung mindestens eine hohe sechsstellige Summe an die FIBA hätte überwiesen werden müssen. Nach Angaben der FIBA wurde die Wildcard u. a. auf Basis von Kriterien wie der Popularität der Sportart Basketball im jeweiligen Land, der Zusammenarbeit des jeweiligen Nationalverbandes mit der FIBA sowie der Vermarktungsmöglichkeiten der FIBA-Sponsoren im jeweiligen Land vergeben. Auch konnten die Verbände eine „Spende“ in freiwilliger Höhe an die FIBA entrichten. Estland konnte sich in der ersten Runde der Qualifikation, die unter Teams ausgespielt wurde, die nicht an der Europameisterschaft 2013 teilgenommen hatten, den dort zu erspielenden Teilnahmeplatz sichern.

Insgesamt haben vor Beginn der zweiten Qualifikationsrunde elf Teilnehmer die Qualifikation zur Europameisterschaft erreicht. Durch die zweite Qualifikationsrunde wurden im August 2014 noch die fehlenden 13 Teilnehmer ermittelt, sodass die Europameisterschaft mit insgesamt 24 Teams abgehalten werden wurde.

Übersicht:
 Qualifizierung durch das Abschneiden bei der Europameisterschaft 2013:
  (Europameister),  (Vize-Europameister),  (Dritter Platz),  (Vierter Platz),  (Fünfter Platz),  (Sechster Platz),  (Siebter Platz)

 Qualifizierung durch Vergabe einer Wildcard für die WM 2014:
 , , 

 Qualifizierung durch Gewinn der 1. Qualifikationsrunde:
 

 Qualifizierung durch Gruppengewinn oder als einer der sechs besten Gruppenzweiten der 2. Qualifikationsrunde:
 als Gruppensieger:
 , , , , , , 
 als Gruppenzweiter:
 , , , , , 

Anmerkungen:

Qualifikation

Vorrunde 
In der Vorrunde spielten jeweils sechs Mannschaften in vier Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Bei Punktgleichheit erfolgte die Platzierung durch Punktevergleich der direkten Begegnungen und, falls notwendig, durch Vergleich der Korbverhältnisse.

Am 8. Dezember 2014 wurden folgende Gruppen im Freizeitpark Disneyland in Paris ausgelost:

Gruppe A – Montpellier, Frankreich

Gruppe B – Berlin, Deutschland

Gruppe C – Zagreb, Kroatien

Gruppe D – Riga, Lettland

Finalrunde – Lille, Frankreich 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-System in Lille, Frankreich ausgetragen.

Achtelfinale

Viertelfinale

Halbfinale

Spiele um Plätze 5–8 bzw. Teilnahme am World Olympic Qualifying Tournament 

 Damit qualifizierten sich Griechenland, Italien und Tschechien für das Qualifikationsturnier für Olympia.

Spiel um Platz 3

Finale

Qualifikation Olympische Spiele 

Die beiden Finalteilnehmer Litauen und Spanien qualifizierten sich direkt für die Olympischen Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro. Die Plätze drei bis sieben (Frankreich, Serbien, Griechenland, Italien und Tschechien) berechtigten zur Teilnahme am World Olympic Qualifying Tournament vom 5. bis zum 11. Juli 2016. Dort spielten achtzehn Mannschaften die verbleibenden drei Tickets aus.

Individuelle Auszeichnungen 
Zum Most Valuable Player (MVP) des Turniers wurde der Spanier Pau Gasol gewählt. Das All-Tournament Team bildeten außer ihm sein Landsmann Sergio Rodríguez, der Franzose Nando de Colo sowie die Litauer Jonas Mačiulis und Jonas Valančiūnas.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2015
Europameisterschaft